Meudang Ara (Baktiya), een plaats in Indonesië
Meudang Ara (Blang Pidie), een plaats in Indonesië
Meudang Ara (Nurussalam), een plaats in Indonesië
Meudang Ara (Syamtalira Bayu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing